Eudemó d'Egipte esportista egipci 
 Eudemó d'Alexandria, esportista grec d'Alexandria 
 Eudemó de Pelúsion, escriptor grec